Hekuran Kryeziu – calciatore svizzero naturalizzato kosovaro
 Mirlind Kryeziu – calciatore albanese